Línea R puede referirse a:
 la Línea R del metro de Nueva York
 la Línea R de colectivos de Córdoba (Argentina)
 la Línea R del metro de Madrid
 la Línea R de los Autobuses urbanos de Valladolid.